Le méat est en anatomie la terminaison d'un canal donnant sur une cavité plus grande ou sur l'extérieur. On parle par exemple de méat urétral ou encore de  méat acoustique situé à l'extérieur du crâne, en bas et de chaque côté du crâne.

Lexique de l'anatomie